Kanada:
 Bellechasse – regionalna gmina hrabstwa (MRC)

Szwajcaria:
 Bellechasse – miejscowość w gminie Mont-Vully, w kantonie Fryburg, w okręgu Lac

Inne:
 Bellechasse – lotnisko w Szwajcarii (ICAO: LSTB)